

Santi e beati 
 Sant'Ugo d'Anzy-le-Duc – monaco, festeggiato il 20 aprile
 Sant'Ugo di Cluny – abate, festeggiato il 29 aprile
 Sant'Ugo da Genova – religioso dell'Ordine di Malta, festeggiato l'8 ottobre
 Sant'Ugo di Grenoble – vescovo, festeggiato il 1º aprile
 Sant'Ugo di Lincoln – monaco e vescovo, festeggiato il 17 novembre
 Sant'Ugo di Lincoln – fanciullo martire, festeggiato il 27 luglio
 Sant'Ugo di Novara di Sicilia – abate, festeggiato il 17 novembre
 Sant'Ugo di Rouen (noto anche come Ugo di Champagne) – vescovo, festeggiato il 9 aprile
 Sant'Ugo di Volterra – vescovo, festeggiato il 9 settembre

 Beato Hugh Faringdon – abate e martire inglese, festeggiato il 15 novembre

Altro 
 Sant'Ugo – titolo cardinalizio